Waverley est un nom propre.

Toponyme 

 Waverley, un quartier de Sydney :
 Cimetière de Waverley, un cimetière de Sydney ;
 Un quartier d'Édimbourg où est située la gare centrale :
 La gare centrale d'Édimbourg, Edinburgh Waverley.
 Waverley, district du Surrey en Angleterre ;
 Waverley, une ville de l'Île du Nord, en Nouvelle-Zélande ; 
 Waverley une banlieue de Dunedin située dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Waverley, une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada).

Littérature 

 Waverley, un roman historique de Walter Scott paru en 1814 ;

Marine 
 PS Waverley, navire britannique construit en 1946, c'est le dernier bateau à roues à aubes à passagers naviguant en mer dans le monde ;

Musique 

 Waverley, une ouverture symphonique composée par Hector Berlioz et achevée en 1828 ;

Sport 
 Waverley, un club de rugby à XV australien ;

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme